Novaki Bistranski je naselje u općini Bistra, Zagrebačka županija. Površina naselja iznosi 11,5 km2. Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 777 stanovnika.

Stanovništvo

Znamenitosti 
 Kapela sv. Roka, zaštićeno kulturno dobro

Naselja u Zagrebačkoj županiji